Ян Авраам Беерстратен (; 1 марта 1622, Амстердам — 1 июля 1666, Амстердам) — голландский пейзажист и маринист. Автор множества картин с морскими батальными сценами, большинство из которых посвящено первой англо-голландской и датско-шведской войнам.

Биография 
В настоящий момент существует некая путаница относительно четырёх художников с фамилией Беерстратен: собственно Яна Авраама, Йохана, еще одного Авраама и Антонио.

Избранные работы 

 Winter View of Leyden, 1660 — Эрмитаж
  Skating at Slooten, near Amsterdam — Metropolitan Museum of Art
 Winter Landscape, 1655 — J. Paul Getty Museum|John Paul Getty Museum
 Imaginary view of a port, with the façade of Santa Maria Maggiore in Rome, also known as The Old Port of Genes — Лувр
 Port — National Museum of Serbia, Белград
 Imaginary view of a port with the Chevet of Lyon Cathedral — Лувр
 View of the Yacht of the Princes of Orange and Other Ships — Museum of Fine Arts, Boston
 The Castle of Muiden in Winter — National Gallery, London
 5 работ теперь в Рейксмюсеуме
 Sailing man-of-war (watercolour on paper) — Courtauld Gallery
 A Dutch Flagship and a Fluyt Running into a Mediterranean Harbour — National Maritime Museum
 The Battle of Scheveningen — National Maritime Museum

Галерея

Литература 
 Most, G. van der (2002) Jan Abrahamsz., Abraham, Anthonie Beerstraten, kunstschilders uit de zeventiende eeuw, met een kunsthistorische bijdrage van E. Bartels, Uitg. Bert Post, Noorden. ISBN 90 70376 33 4.
 Liedtke, W. (2007) Dutch paintings in the Metropolitan Museum of Art, p. 19-23
 Bredius, A., Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der Holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts ('s-Gravenhage 1915—1922), p. 814—820.

См. также 
 Искусство
 Маринист
 Пейзаж

Примечания

Ссылки 

 Beerstraaten, Jan Abrahamsz at the Netherlands Institute for Art History
 http://www.artcyclopedia.com/artists/beerstraten_jan_abrahamsz.html
 http://www.artnet.com/artist/2224/jan-abrahamsz-beerstraten.html
 https://archive.is/20130209152526/http://wwar.com/masters/b/beerstraten-jan_abrahamsz.html

Художники по алфавиту
Художники Нидерландов
Художники-маринисты Нидерландов
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники XVII века